Willow Springs (Illinois)
Willow Springs (Missouri)

Desambiguações de topônimos